Якововка (), село, 
Добровольский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320682508. Население по переписи 2001 г. составляет 58 (30/28 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Якововка находится на правом берегу реки Опалиха, примыкает к сёлам Одинецкое и Анновка, в 2-х км расположено село Доброволье.

История 
 1858 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района